Lobatopedis är ett släkte av svampar. Lobatopedis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lobatopedis